Бегенський сільський округ, Беге́нський сільський округ (каз. Беген ауылдық округі, рос. Бегенский сельский округ) — адміністративна одиниця у складі Бескарагайського району Східно-Казахстанської області Казахстану.
 Бегенський (струмок), Бегенський — струмок в Україні, у Рахівському районі Закарпатської області, лівий доплив Чорної Тиси (басейн Дунаю). 
 Бегенський лісхоз, Беге́нський лісхо́з (каз. Беген орманшар) — село у складі Бескарагайського району Східно-Казахстанської області Казахстану.